Bagram, teilweise auch Begram geschrieben, ist der Name folgender Orte in Afghanistan:
 Bagram (Distrikt), Verwaltungsdistrikt und Region in der afghanischen Provinz Parwan
 Bagram (Stadt), Hauptort des afghanischen Distrikts Bagram
 Begram, Überreste einer antiken Stadt nahe dem heutigen Ort Bagram
 Bagram Air Base, Militärstützpunkt im Verwaltungsdistrikt Bagram
 Militärgefängnis Bagram in der Bagram Air Base, Verwaltungsdistrikt Bagram